Lienig steht für:
 Lienig (Naturschutzgebiet) im thüringischen Wartburgkreis

Lienig ist der Familienname folgender Personen:
 Friederike Lienig (1790–1855), baltendeutsche Schmetterlingskundlerin